Menschenrechtserklärung steht für:

 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen), Grundtext der Französischen Revolution von 1789
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der UNO von 1948 
 Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, die Banjul-Charta  der OAU von 1981 
 Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, die Charta der IOC von 1990
 Arabische Charta der Menschenrechte, die Menschenrechtscharta der Arabischen Liga von 2004
 Internationale Menschenrechtscharta, (engl. International Bill of Human Rights)